Bernbrunn bezeichnet:
 Bernbrunn, Dorf in Baden-Württemberg
 Bernbrunn, Ortsteil von Oberleichtersbach

Bernbrunn ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Bernbrunn (1787–1854), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Margarethe Bernbrunn (1788–1861), deutsche Sängerin, Schauspielerin, Schriftstellerin